Liesegang ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Liesegang (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Claus Liesegang, deutscher Journalist
 Erich Liesegang (1860–1931), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Ernst Liesegang (1900–1968), deutscher Politiker
 Franz Paul Liesegang (1873–1949), deutscher Physiker
 Günter Liesegang (* 1942), deutscher Ökonom 
 Helmuth Liesegang (1858–1945), deutscher Maler
 Johannes Liesegang (1616–1660), deutscher Theologe und Generalsuperintendent
 Jonny Liesegang (eigentlich Johannes Haasis; 1897–1961), deutscher Schriftsteller und Illustrator

 Raphael Liesegang (1869–1947), deutscher Chemiker, Unternehmer und Dramatiker
 Sven Liesegang (* 1969), deutscher Handballspieler und -trainer
 Wilhelm Liesegang (1894–1953), deutscher Chemiker

Liesegang steht für:
 Liesegang (Unternehmen), Unternehmen und Marke der optischen Industrie

Siehe auch:
 Liesegangsche Ringe, auftretende Strukturen im Gestein